Yermo ist der Name folgender Personen:
 Joseph Maria de Yermo y Parres (1851–1904), ein früherer mexikanischer Priester und Ordensgründer
 José María Yermo Solaegui (1903–1960), baskisch-spanischer Fußballspieler, Olympiateilnehmer 1928

Yermo bezeichnet folgende Orte:
 Yermo (Kalifornien), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten